Холокост в Берёзовском районе — систематическое преследование и уничтожение евреев на территории Берёзовского района Брестской области оккупационными властями нацистской Германии и коллаборационистами в 1941—1944 годах во время Второй мировой войны, в рамках политики «Окончательного решения еврейского вопроса» — составная часть Холокоста в Белоруссии и Катастрофы европейского еврейства.

Геноцид евреев в районе 
Берёзовский район был полностью оккупирован немецкими войсками в июне 1941 года. Нацисты включили Берёзовский район в состав территории, административно отнесённой в состав рейхскомиссариата Украина генерального округа Волынь-Подолия. Вся полнота власти в районе принадлежала нацистской военной оккупационной администрации, действующей через созданные вермахтом полевые и местные комендатуры. Во всех крупных деревнях района были созданы районные (волостные) управы и полицейские гарнизоны из белорусских коллаборационистов.

Для осуществления политики геноцида и проведения карательных операций сразу вслед за войсками в район прибыли карательные подразделения войск СС, айнзатцгруппы, зондеркоманды, тайная полевая полиция (ГФП), полиция безопасности и СД, жандармерия и гестапо.

Одновременно с оккупацией нацисты и их приспешники начали поголовное уничтожение евреев. «Акции» (таким эвфемизмом гитлеровцы называли организованные ими массовые убийства) повторялись множество раз во многих местах. В тех населенных пунктах, где евреев убили не сразу, их содержали в условиях гетто вплоть до полного уничтожения.

До самого конца — до полной ликвидации гетто — евреев использовали на тяжелых и грязных принудительных работах, от чего многие узники умерли от непосильных нагрузок в условиях постоянного голода и отсутствия медицинской помощи.

За время оккупации практически все евреи Берёзовского района были убиты. Немцы и полицаи охотились даже за каждым отдельным евреем, несмотря на несоразмерность затраченных на это усилий и времени. Например, когда в 1942 году в деревне Лисичицы (Белоозёрский сельсовет) была замечена еврейская девочка-подросток, для её поимки послали группу полицаев во главе с Юзефовичем И. Н. (впоследствии — заместитель коменданта Песковской волостной полиции). Ребёнка поймали, привели в Пески, а оттуда под конвоем переправили в гетто в Березе. Возле деревни Пешки местные полицаи выслеживали и в конце концов убили еврейскую семью из 8 человек, бежавших из Дрогичинского гетто. Их останки были найдены и в 2012 году перезахоронены на еврейском кладбище в деревне Мотыкалы.

Самые массовые убийства евреев происходили:
 на Бронной горе — к ноябрю 1942 года у Бронной горы были убиты более  человек, в подавляющем большинстве евреи.
 в Берёзовском гетто — более 8000 евреев;
 у деревни Смолярка (Соколовский сельсовет) — более 3000 евреев.

Гетто 
Оккупационные власти под страхом смерти запретили евреям снимать желтые латы или шестиконечные звезды (опознавательные знаки на верхней одежде), выходить из гетто без специального разрешения, менять место проживания и квартиру внутри гетто, ходить по тротуарам, пользоваться общественным транспортом, находиться на территории парков и общественных мест, посещать школы.

Немцы, реализуя гитлеровскую программу уничтожения евреев, создали на территории района 3 гетто.

 В двух гетто в городе Берёза (июль 1941 — 15 октября 1942) были убиты на месте или вывезены и убиты в других местах более 8000 евреев.
 В гетто в деревне Малеч (лето 1941 — октябрь 1941) содержались 750 евреев, которых перегнали и убили в гетто в Берёзе.

Праведники мира 
В Берёзовском районе 3 человека были удостоены почетного звания «Праведник народов мира» от израильского мемориального института «Яд Вашем» «в знак глубочайшей признательности за помощь, оказанную еврейскому народу в годы Второй мировой войны»: Сенкевичи Пётр, Мария и Евгений — за спасение Эпельбаума Адама в деревне Ясевичи.

Память 
На одном из мест массовых убийств жителей Берёзы установлен обелиск в память о погибших.

На Бронной горе установлены два памятника и мемориальная доска.

В урочище Смолярка открыт памятный знак жертвам Холокоста.

В Малечи установлен памятник всем мирным жителям деревни (в том числе и евреям), убитым нацистами во время оккупации (в память жертвам геноцида евреев около памятника установлена отдельная доска).

Опубликованы неполные списки убитых евреев района.

Источники 
 
 ;
 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). — фонд 7021, опись 83, дело 9, листы 144—145;

Литература 
 
 Ицхак Арад. Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944). Сборник документов и материалов, Иерусалим, издательство Яд ва-Шем, 1991, ISBN 9653080105

Примечания

См. также 
 Памятники жертвам Холокоста в Белоруссии

Холокост в Белоруссии
Берёзовский район (Брестская область)